Große Transformation steht für:

 Great Transformation, ökonomisch-politischer Wandel im 19. Jahrhundert
 Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation: Publikation zur Klimapolitik

Siehe auch
 Sozial-ökologische Transformation